Sancho IV van Gascogne (?-ca. 950/955), hertog van Gascogne
 Sancho IV van Navarra (1040-1076), koning van Navarra
 Sancho IV van Castilië (1257-1295), koning van Castilië en León